Elisa es un nombre propio de mujer, que puede referirse a:

Lugares o divisiones administrativas 
 Elisa, localidad y comuna en el departamento Las Colonias, en la provincia de Santa Fe (Argentina);
 Colonia Elisa, localidad y municipio cabecera del departamento Sargento Cabral, en la provincia del Chaco (Argentina);
 Villa Elisa, ciudad y municipio en el departamento Colón, en la provincia de Entre Ríos (Argentina);
 Villa Elisa, localidad en el partido de La Plata, en la provincia de Buenos Aires (Argentina);
 Villa Elisa, localidad en el departamento Marcos Juárez, en la provincia de Córdoba (Argentina);
 Villa Elisa, localidad en la provincia de Monte Cristi (República Dominicana).

Otros 
 Elisa (956), asteroide perteneciente al cinturón de asteroides que orbita entre Marte y Júpiter;
 ELISA, técnica de inmunoensayo en la cual un antígeno inmovilizado se detecta mediante un anticuerpo enlazado a una enzima capaz de generar una señal detectable (como un cambio de color u otro);
 ELIZA, programa informático diseñado por Joseph Weizenbaum;
 ¿Dónde está Elisa?, telenovela chilena de 2009.